LLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lyndonville, Vermont (Stati Uniti d'America)
 llx – codice ISO 639-3 della lingua lauan